Benoistia är ett släkte av törelväxter. Benoistia ingår i familjen törelväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Törelväxter
Benoistia